İbradı (district), een Turks district in de provincie Antalya
 İbradı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İbradı